Sankt Katharinen ist

 der Name der Gemeinde Sankt Katharinen (Landkreis Neuwied) in Rheinland-Pfalz
 der Name der Gemeinde Sankt Katharinen (bei Bad Kreuznach) im Landkreis Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz
 der deutsche Name der Gemeinde Kadrina in Estland
 der Name von diversen Kirchen, siehe Katharinenkirche
 der Name eines ehemaligen Zisterzienserinnenklosters, siehe Kloster St. Katharinen (Linzer Höhe)
 der Name eines ehemaligen Zisterzienserinnenklosters, siehe Kloster Sankt Katharinen (bei Bad Kreuznach)
 der Name eines ehemaligen Augustiner-Eremitinnenkloster in Konstanz-Litzelstetten nahe der Insel Mainau, siehe St. Katharinen (Mainau)
der Name eines Krankenhauses in Frankfurt am Main, siehe Sankt Katharinen-Krankenhaus (Frankfurt am Main)
 ein kirchlicher Gedenktag am 25. November